Der Namen Zelisko bedeutet:

 Josef Zelisko (1878–nach 1948), österreichischer Elektrotechniker, Erfinder, Industrieller
 Markus Zelisko (* 1978), österreichischer Politiker
 Dr. techn. J. Zelisko, ein österreichisches Industrieunternehmen